Пятьдеся́т лет Октября́ (также — Пятидесятиле́тия Октября́) — название городских площадей.

 50 лет Октября — площадь в Балабаново
 50-летия Октября — площадь во Владикавказе
 50-летия Октября — название Карлутской площади в 1967–1991 в Ижевске
 50 лет Октября — площадь в Иркутске
 50 лет Октября — площадь в Климовске
 50-летия Октября — название Манежной площади в 1967–1990 в Москве
 50 лет Октября — площадь в Невинномысске
 50-летия Октября — площадь в Подольске
 50-летия Октября — площадь в Рязани
 50-летия Октября — площадь в Туринске
 50 лет Октября — площадь в Уфе

См. также 
 Площадь Октября
 Улица 50 лет Октября
 Проспект 50 лет Октября
 Бульвар 50 лет Октября